Termenul de Biserica de lemn din Popești se poate referi la două biserici de lemn:

 Biserica de lemn din Popești, Iași - aflată în județul Iași
 Biserica de lemn din Popești, Vaslui - aflată în județul Vaslui